Маарья Кангро (; 20 декабря 1973, Таллин) — эстонская , ,  и .

Биография 
Маарья Кангро родилась 20 декабря 1973 года в Таллине в семье композитора Раймо Кангро и его жены, писательницы Леэло Тунгал. Она окончила Тартуский университет, где изучала литературоведение и англистику. Позднее училась в аспирантуре Таллинского университета по направлению «культурология».

Занималась переводами литературных произведений с итальянского, английского и немецкого языков, в частности перевела произведения Умберто Эко, Ханса Магнуса Энценсбергера, Андреа Дзандзотто, Валерио Магрелли и других. Кроме того, она стала пробовать свои силы как поэтесса и писательница.

В 1999 году совместно с сестрой Кирке Кангро (род. 1975) она написала либретто к опере Süda своего отца Раймо Кангро. В 2005 году последовало либретто для камерной оперы Kaubamaja композитора Тыниса Кауманна. В 2006 году состоялись премьеры двух опер Тыну Кырвитса с её либретто: Tuleaed и Mu luiged, mu mõtted. В 2008 году состоялась премьера кантаты Kuked ja kanad композитора Тимо Штейнера с её либретто. Премьера оперы Kaks pead Тимо Штейнера с её либретто состоялось в июне 2011 года.

В 2006 году вышел её первый сборник стихов «Kurat õrnal lumel» («Чёрт на нежном снегу»). В том же году вышла написанная совместно с сестрой книга для детей «Puuviljadraakon» («Фруктовый дракон»). Её стихи отличаются иронией и остроумием. Вышедший в 2010 году сборник стихов Маарьи Кангро «Ahvid ja solidaarsus» («Обезьяны и солидарность») получил ежегодную премию фонда Eesti Kultuurkapital. В дальнейшем она перешла к прозе.

Сочинения 
 Kurat õrnal lumel (сборник стихов). Tallinn: Verb 2006.
 Puuviljadraakon (детская книга). Tallinn: Koolibri 2006.
 Tule mu koopasse, mateeria (сборник стихов). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2007.
 Heureka (сборник стихов). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2008.
 Ahvid ja solidaarsus (рассказы). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2010.
 Kunstiteadlase jõulupuu (сборник стихов). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2010.
 Dantelik auk (рассказы). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2012.
 Must tomat (сборник стихов). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2013.
 Hüppa tulle (рассказы). Tallinn: Nähtamatu Ahv 2014.
 Klaaslaps. Tallinn: Nähtamatu Ahv 2016.
 Minu auhinnad. Tallinn: Nähtamatu Ahv 2018.

Примечания